Pierre Chapoutot (1939-2006), alpiniste français ;
 Johann Chapoutot (1978), historien français ;
 Mounira Chapoutot, historienne tunisienne.

Patronyme français